Топонимы на Украине
 Острая Могила — село Ставищенского района Киевской области.
 Острая могила — мемориал в городе Луганске.
Топонимы в России
 Острая Могила — гора в Северском районе Краснодарского края, к юго-востоку от станицы Азовская (Лесистый хребет).

См. также 
 Остра-Могила

Страницы значений:Географические объекты